De Grasse est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andre De Grasse,  athlète canadien ;
 Alexandre de Grasse-Tilly (1765-1845), personnalité de la franc-maçonnerie française ;
 François Joseph Paul de Grasse (1722 - 1788), amiral français ;
 Joseph De Grasse (1873 - 1940), cinéaste canadien ;
 Neil deGrasse Tyson, astrophysicien américain ;
 Sam De Grasse (1875 - 1953), acteur canadien.

Bateaux 
 Le croiseur français De Grasse de 1946.
 La frégate française De Grasse de 1974.
 Le paquebot De Grasse de 1921.
 Le paquebot De Grasse de 1971.

Voir aussi 
 
 Famille de Grasse
 Maison de Grasse
 Armorial des familles du Pays de Grasse

Homonymie de bateaux
Patronyme français